Джонс, Даг:
 Джонс, Даг (род. 1960) — американский теле- и киноактер.
 Джонс, Даг (род. 1954) — американский политик, сенатор.
 Джонс, Даг — американский кёрлингист.